Évora steht für:

 Évora, eine Stadt in Portugal
 Distrikt Évora, einen Distrikt in Portugal
 Évora (Schiff, 1931), eine 1931 gebautes Fährschiff auf dem Tejo

Évora ist der Familienname folgender Personen:

 Cesária Évora (1941–2011), kap-verdische Sängerin
 Dorothé Évora (* 1991), portugiesische Leichtathletin
 Gala Évora (* 1983), spanische Sängerin und Schauspielerin
 Nelson Évora (* 1984), portugiesischer Leichtathlet
 Paulino do Livramento Évora (1931–2019), kap-verdischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santiago de Cabo Verde

Evora steht für:
 Lotus Evora, einen britischen Sportwagen